Petrin kan syfta på följande platser:

Thailand 

 Chachoengsao, provinshuvudstad,

Tjeckien 

 Petřín, kulle, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Thailandförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar